Drennan ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Edward Drennan (* 1960), neuseeländischer Geistlicher, Bischof von Palmerston North
 Martin Drennan (1944–2022), irischer römisch-katholischer Bischof
 Michael Drennan (* 1994), irischer Fußballspieler

im NRHP gelistete Objekte:
 Drennan School, in Colorado Springs, Connecticut, ID-Nr. 08000290
 Drennen-Scott House, in Van Buren, Arkansas, ID-Nr. 71000123

Siehe auch:
 Drennen